Bennett Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bennett Mountain (Colorado)
 Bennett Mountain (Idaho)
 Bennett Mountain (Kalifornien)
 Bennett Mountain (New Mexico)
 Bennett Mountain (North Carolina)
 Bennett Mountain (Texas)
 Bennett Mountain (West Virginia)